Bajkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Baikowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Bajkiwzi (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Bajkiwzi (Kowel)